Czipewejowie – (ang. Chippewa, Ojibwa), plemię Indian Ameryki Pn.
 Chippewa – rzeka w stanie Wisconsin

Miasta w USA:
 Chippewa – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
Gminy w USA:
 Chippewa (ang. Chippewa Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Chippewa
 Chippewa (ang. Chippewa Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Chippewa (ang. Chippewa Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Chippewa (ang. Chippewa Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Chippewa (ang. Chippewa Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Chippewa (ang. Chippewa Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chippewa (ang. Chippewa County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Chippewa (ang. Chippewa County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Chippewa (ang. Chippewa County) – w stanie Wisconsin